Буслово — название населённых пунктов в России:

 Буслово — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Буслово — упразднённый посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.